Društvo Prvih hrvatskih kečera bavi se organiziranjem, planiranjem, uvježbavanjem i izvedbom kečerskih nastupa.

Povijest 
Prvo kečersko društvo u Hrvatskoj osnovano je 2005. godine u selu Kamenac u Baranji. Osnovali su ga Laslo Novak i Antonio Ilić. Prve njihove borbe održavale su se na nogometnom igralištu u Kamencu. Nakon samo nekoliko njihovih borbi u kečere dolaze Arian Roči i Ivan Ilić koji su do tada bili samo suci. Nakon samo godinu dana bacanja po travnjacima i udaranja svim što im je palo pod ruku ljubav za kečerskim načinom života postala je toliko ogromna da su Laslo i Antonio odmah odlučuju da žele biti kečeri do kraja života. Na pamet im dolazi da se uključe u bilo koje društvo istomišljenika u blizini. No takvog društva u Hrvatskoj tada još nije bilo, pa dolazi na ideju da naprave svoj prvi improvizirani ring i pomognu svima koji bi željeli ostvariti svoj kečerski san. Prvi ring dimenzija 3x3 metra sagradio je Antonio u svom dvorištu, no nakon samo nekoliko održanih borbi roditeljima je smetao ring i njegova ideja o osnivanju kečerskog društva. Antonio i Laslo s ovom dodatnom preprekom još više imaju želju ostvariti svoj san. Drugi ring grade u dvorištu Lasla i tu uz više mjesečno nagovaranje Laslovih roditelja. Ring dimenzija 4x4 dovršen je u ljeto 2007. godine i društvo počinje na svoje nastupe zvati i prve gledatelje. Prva borba pred više od par prijatelja bila je održana 15. kolovoza 2007. godine u kojoj je bila predstavljena i prva titula Prvaka Hrvatske. Pogledajte video s našeg prvog javnog nastupa iz 2007. Nakon ovog nastupa gledatelji su redovno dolazili, a s njima i lokalni novinari koji su ovu priču neko vrijeme držali kao glavnu atrakciju u Baranji. Društvu se u međuvremenu pridružilo još nekoliko novih kečera i borbe su se tako nastavile održavati u ovom tvrdom i opasnom ringu sve do kraja 2008. godine. Krajem 2008. godine, na jedan od nastupa dolazi osoba koja se predstavlja kao potencijalni sponzor. Nakon solidnog nastupa i ogromnog truda i volje koje je primijetio kod kečera sponzor nudi kupnju novog ringa u zamjenu za nekoliko nastupa. Dečki tako grade svoj prvi ozbiljniji ring dimenzija 5x5 metara u kojem se po prvi puta preko daski postavljaju i strunjače, pa i ring postaje manje opasan, a usto ovaj ring bilo je moguće i prevoziti, pa se tako kamenački kečeri prvi puta predstavljaju i gledateljima izvan svog sela. Od tada je ideja brže rasla, nastupi su se redali, a ozbiljnih članova bilo je sve više. U međuvremenu sjedište se preselilo prvo u Osijek, a zatim i u Zagreb. Ideja o osnivanju ozbiljnog kečerskog društva u Hrvatskoj tako je zaživjela. Sada je na redu ideja o redovnom prijenosu kečerskih nastupa na televiziji i osvajanje svjetske zabavne scene!

Što su kečeri ili profesionalno hrvanje? 

Profesionalni wrestling spoj je sporta i umjetnosti, čija se radnja prenosi u ringu putem unaprijed isplaniranih borbi. Profesionalni wrestling ima i svoju priču te je vrlo sličan kazališnoj predstavi. No, jedna je velika razlika između te dvije vrste umjetnosti. Profesionalni wrestling je predstava koja se odvija u ringu na kojeg publika često ima pogled i s više strana, što svakako zahtjeva i veću glumačku sposobnost. Tu je i sportska strana profesionalnog wrestlinga, koja je potrebna za izvedbu wrestling poteza i pokreta u ringu. Profesionalni wrestling danas je jedan od najpopularnijih svjetskih sportsko-zabavnih programa, koji je nastao početkom 19. stoljeća u Americi. Profesionalni wrestling u početku nije bio ovakav kakav ga danas znate. Profesionalni wrestling nastao je kao atraktivni stil borbi koje su se tada održavale po raznim karnevalima diljem Amerike, a pravila su i tada u svakoj sredini bila različita. Radilo se o pravoj borbi u kojoj je prvenstveni cilj bio oboriti svog protivnika, te ovisno o pravilima natjerati ga na predaju ili zadržati ga ramenima na tlu. Profesionalni wrestling kakvog danas poznajemo također je baziran na isti način, no danas je dozvoljeno u ringu mnogo više nego što je to nekada bilo i teme je on posta i više atraktivan. U profesionalni wrestling danas dolaze borci s ciljem da u ringu prenesu ono što je unaprijed zamišljeno, a sa sobom donose svoje već unaprijed uvježbane poteze, pokrete i scene te određenu osobnost i karakter koji će oni u ringu i predstavljati. Samim time publici se prikazuje isplanirani program koji i danas ima istu onu bit kao i u samom nastanku ovoga sporta. Bit svega je napraviti atraktivan program za gledatelje, promovirati svoj lik i karakter u ringu te isto tako i napraviti jedno veliko zadovoljstvo, kako za publiku tako i za sebe.

Izvori 

Profesionalno hrvanje u Hrvatskoj